Czterech jeźdźców Apokalipsy (film 1921)
 Czterech jeźdźców Apokalipsy (film 1962)

Zobacz też 
 Jeźdźcy Apokalipsy – ujednoznacznienie